Bom Jardim (Maranhão), comune brasiliano dello Stato del Maranhão
Bom Jardim (Pernambuco), comune brasiliano dello Stato di Pernambuco
Bom Jardim (Rio de Janeiro), comune brasiliano dello Stato di Rio de Janeiro
Bom Jardim de Goiás, comune brasiliano dello Stato del Goiás